Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann; род. 25 октября 1931, Гамбург) — немецкий , океанолог, метеоролог, климатолог, статистик. Эмерит-профессор, доктор философии (1957). Эмерит директор-основатель  (1974—1999), в 1988—1999 гг. также первый научный директор . Иностранный член Шведской королевской академии наук.
2-й наиболее цитируемый учёный в области глобального потепления за период с 1991 по 2001 год. Лауреат Нобелевской премии по физике (2021).

Биография 
В 1934 г. его семья эмигрировала в Англию, а в 1949 году возвратилась в Гамбург. С 1950 по 1955 г. изучал физику и математику в Гамбургском университете, защитил дипломную работу под началом профессора Карла Вигхардта. Его сокурсниками там были  и , а одним из преподавателей — Паскуаль Йордан. С 1955 по 1957 год изучал физику и гидроаэродинамику в Гёттингенском университете и Институте гидроаэродинамики имени Макса Планка, в том же 1957 году в первом получил докторскую степень по физике под началом профессора . В 1957—1961 гг. помощник-исследователь профессора Карла Вигхардта. В 1961-64 гг. — ассистент и ассоциированный профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Туда его пригласил Уолтер Манк, с которым он познакомился в том же 1961 году. В 1963 г. Клаусс Хассельманн поселился  в Гамбурге, в 1964-66 гг. читал лекции в Гамбургском университете, в 1966-75 гг. был его профессором. В 1974 г. основал   и занимал должность директора до 1999 г. В 1988—1999 гг. первый научный директор . C 1999 г. эмерит.
Основатель .
Среди его учеников океанограф Kern Kenyon.

Член Европейской академии (1988), , , , член Американского геофизического союза, почётный член Европейского союза наук о Земле, почётный фелло  (2014).

Женился в 1957 году, трое детей.

Автор книги Seventy Years of Exploration in Oceanography: A Prolonged Weekend Discussion with Walter Munk (2010).

Награды и отличия 
  (1964)
  (1971)
  (1998)
 Почётный доктор Университета Восточной Англии (2000)
 Vilhelm Bjerknes Medal (2002)
 Золотая медаль испанского  (2005)
 IMSC award (2007)
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2009)
 Нобелевская премия по физике (2021) за «физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления»

Примечания

Ссылки 
 https://www.mpimet.mpg.de/en/staff/externalmembers/klaus-hasselmann/
 Европейская академия
 https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/33645
 https://globalclimateforum.org/portfolio-item/hasselmann/
 Scientific symposium to honour MPI-M’s founding director Klaus Hasselmann (11.11.2011)
Атмосфера Земли и Современная энергетика

Океанологи Германии
Метеорологи Германии
Климатологи Германии
Математики по алфавиту
Математики Германии
Статистики Германии
Исследователи глобального потепления
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Европейской академии
доктора философии по физике
Члены Европейской академии наук и искусств
Члены Американского геофизического союза
Члены Королевского метеорологического общества
Награждённые Золотой медалью имени Свердрупа
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Почётные доктора университетов Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Преподаватели Института океанографии Скриппса